Drużynowe Mistrzostwa Polski na Żużlu 1976 – 29. edycja drużynowych mistrzostw Polski, organizowanych przez Polski Związek Motorowy (PZMot). Zwycięzcą rozgrywek ligowych w 1976 zostali żużlowcy klubu Stali Gorzów Wielkopolski, wywalczając tym samym tytuł drużynowego mistrza Polski.

Charakterystyka rozgrywek 
Do rozgrywek ligowych przystąpiło 16 polskich klubów żużlowych, podzielonych na pierwszą Ligę (10 zespołów) i drugą Ligę (6 zespołów). Tytułu drużynowego mistrza Polski bronił zespół Stali Gorzów Wielkopolski, natomiast beniaminkami w I Lidze były drużyny Falubazu Zielona Góra i Stali Toruń. Po osiemnastu kolejkach rozgrywek w I Lidze, w których każdy zespół rozgrywał mecz z pozostałymi zespołami tej Ligi, walcząc u siebie oraz na wyjeździe, pierwsze miejsce wywalczyła drużyna klubu Stali Gorzów Wielkopolski, odnosząc 14 zwycięstw, raz remisując  oraz ponosząc 3 porażki. W II Lidze każdy zespół rozgrywał mecz z pozostałymi zespołami tej Ligi, walcząc u siebie oraz na wyjeździe – dwukrotnie. Z pierwszej Ligi do drugiej spadł zespół Falubazu Zielona Góra, a na jego miejsce awansowała drużyna Motoru Lublin, która zwyciężyła w rozgrywkach II Ligi. Ponadto w wyniku baraży 7 drużyny I Ligi i 2 drużyny II Ligi – zespół Wybrzeża Gdańsk pozostał w I Lidze. Warto dodać, że w XI rundzie rozgrywek I Ligi (25 lipca), w meczu Włókniarz Częstochowa – Stal Toruń, w 5 biegu wydarzył się tragiczny wypadek, w wyniku którego zginął Kazimierz Araszewicz, a mecz został przerwany.

Pierwsza Liga

Druga Liga

Baraże

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 
 

1976
1976 w sporcie żużlowym
1976 w polskim sporcie